Az 1990–1991-es magyar férfi röplabdabajnokság a negyvenhatodik magyar röplabdabajnokság volt. A bajnokságban húsz csapat indult el, a csapatok az előző évi szereplés alapján két csoportban (A csoport: 1-10. helyért, B csoport: 11-20. helyért) két kört játszottak. Az alapszakasz után az A csoport 1-8. helyezettjei play-off rendszerben játszottak a végső helyezésekért, az A csoport 9-10. és a B csoport 1-2. helyezettjei egymás közt két kört játszottak a 9-12. helyért, míg a B csoport 3-10. helyezettjei az addigi pontjaikat megtartva egymás közt még két kört játszottak a 13-20. helyért.

Az Újpesti Dózsa neve ismét Újpesti TE lett.
A Nyíregyházi VSSC új neve Nyíregyházi VSC lett.
A KOMÉP SC új neve Tatabányai DRC lett.

Alapszakasz

A csoport

B csoport 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Rájátszás

1–8. helyért 
Negyeddöntő: Újpesti TE–Fabulon-Vasas SC 3:0, 3:0 és Kapos Volán–Malév SC 3:1, 3:1 és Tungsram SC–Csepel SC 0:3, 2:3 és Nyíregyházi VSC–Kazincbarcikai Vegyész 3:2, 3:1

Elődöntő: Újpesti TE–Nyíregyházi VSC 3:1, 2:3, 3:0, 3:1 és Kapos Volán–Csepel SC 3:0, 1:3, 3:1, 1:3, 3:2

Döntő: Újpesti TE–Kapos Volán 3:0, 0:3, 3:0, 1:3, 3:0

3. helyért: Nyíregyházi VSC–Csepel SC 2:3, 0:3, 1:3

5–8. helyért: Tungsram SC–Malév SC 1:3, 3:0, 3:0 és Kazincbarcikai Vegyész–Fabulon-Vasas SC 3:0, 1:3, 3:0

5. helyért: Tungsram SC–Kazincbarcikai Vegyész 3:1, 0:3, 3:0

7. helyért: Malév SC–Fabulon-Vasas SC 3:0, 0:3, 3:1

9–12. helyért

13–20. helyért 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Források 
A magyar sport évkönyve 1992
Nemzeti Sport 1991.02.28., 02.24. (alapszakasz)

Röplabdabajnokság évei
Magyarferfiroplabdabajnoksag
Magyarferfiroplabdabajnoksag